Antonio Scherillo – mineralogista e accademico italiano
 Dario Scherillo – vittima innocente della camorra
 Michele Scherillo – critico letterario, accademico e politico italiano